Търговище ( и на османски език: Ески Базар) е средновековен град, намиращ се непосредствено до слива на Себичевска река в река Рашка, днес на територията на град Нови пазар. По османско време мястото е известно и като Стария пазар, за разлика от това на съвременния Нови пазар (Сърбия).

Най-старата постройка на това място датира от втората половина на 12 век – църква, което дава основание на Йованка Калич да твърди, че крепостта непосредствено над Търговище не е средновековната старобългарска Рас, а е друга по-късна и издигната за защита на жителите на Търговище през 13 век - по времето на крал Стефан I Урош. 

В средата на 14 век Търговище постепенно започва да процъфтява във връзка с разработването от сасите на близкия рудник Глухавица, с чиято метална продукция търгуват дубровнишките търговци. От 15 век датират останките от каменните постройки на мястото. С основаването на Нови пазар (на османски език: Йени Базар) през 1461 г., старото Търговище постепенно запада, а със закриването на рудника Глухавица в края на 17 век и съвсем замира.

Източници 

Крепости в Сърбия
Сърбия през Средновековието
Исторически градове в Сърбия

Град Нови пазар